Molard ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel-François Molard (1772–1829), französischer Ingenieur und Erfinder
 Étienne Molard (1761–1825), französischer Romanist und Lexikograf
 Rudy Molard (* 1989), französischer Radrennfahrer

Molard ist Namensbestandteil von:
 Le Molard, Berg im Schweizer Kanton Waadt
 Mont Richard-Molard, Berg in Afrika
 Saint-Étienne-le-Molard, französische Gemeinde im Département Loire
Siehe auch:
 Molar